Jamie Murray e Martina Hingis era i detentori del titolo, ma Hingis si è ritirata al termine della precedente stagione. Murray ha fatto coppia con Viktoryja Azaranka e i due sono stati sconfitti in finale da Alexander Peya e Nicole Melichar con il punteggio di 7-61, 6-3.

Teste di serie 

  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowski (terzo turno)
  Bruno Soares /  Ekaterina Makarova (quarti di finale, ritirati)
  Ivan Dodig /  Latisha Chan (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Demi Schuurs (quarti di finale)
  Nikola Mektić /  Chan Hao-ching (terzo turno)
  Édouard Roger-Vasselin /  Andrea Sestini Hlaváčková (terzo turno)
  Robert Farah /  Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Andreja Klepač (secondo turno)

  Michael Venus /  Katarina Srebotnik (semifinale)
  Juan Sebastián Cabal /  Abigail Spears (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Nicole Melichar (campioni)
  Matwé Middelkoop /  Johanna Larsson (terzo turno)
  Max Mirnyi /  Květa Peschke (secondo turno)
  Ben McLachlan /  Eri Hozumi (terzo turno)
  Marcelo Demoliner /  María José Martínez Sánchez (secondo turno)
  Henri Kontinen /  Heather Watson (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Wildcard 

  Luke Bambridge /  Katie Boulter (primo turno)
  Jay Clarke /  Harriet Dart (semifinale)
  Dominic Inglot /  Samantha Stosur (primo turno)

  Thanasi Kokkinakis /  Ashleigh Barty (primo turno)
  Joe Salisbury /  Katy Dunne (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2018